Xanadu – a Jüan-dinasztia nyári fővárosa Kubiláj kán idejében
 Xanadu –  amerikai zenés fantasy film.
 The Legend of Xanadu –  Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich zeneszáma
Xanadu. Föld, víz, levegő – Háy János regénye (1999)
 Xanadu – a Szaturnusz Titan holdján észlelt felszíni formák elnevezése